Sex Rouge ist der Name mehrerer Schweizer Berge, die bekanntesten:

 Sex Rouge (Les Diablerets) (), ein Berg in Les Diablerets im Kanton Waadt
 Sex Rouge (Wildhornmassiv) (), ein Berg im Wildhornmassiv (Berner Alpen) im Kanton Wallis
 Sex Rouge (Savièse) (), ein Berg in den Berner Alpen in Savièse im Kanton Wallis